Garak-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Garak-dong, Busan, stadsdel i Busan, 
 Garak-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,